Хосе Сантос Бањуелос има више значења:

 Хосе Сантос Бањуелос, Бањуелос Вијехо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хосе Сантос Бањуелос, Бањуелос Нуево (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику